Henlein ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Henlein († 1542), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Georg Henlein, Führungsmitglied des Schwäbisch-Deutschen Kulturbunds im Königreich Jugoslawien
 Konrad Henlein (1898–1945), deutscher nationalsozialistischer Politiker
 Peter Henlein (um 1479/80–1542), deutscher Schlosser und Uhrmacher